The Climb bezeichnet:
 The Climb (Film), amerikanischer Spielfilm von Michael Angelo Covino
 The Climb (Lied), Lied von Miley Cyrus
 The Climb (Computerspiel), Virtual-Reality-Spiel aus dem Jahr 2016 von Crytek